Щипок — способ приведения струны музыкального инструмента в колебательное движение. Отсюда название «щипковые музыкальные инструменты».
 Щипок — улица в Москве.